Bloomfield kan syfta på:

 Bloomfield – ett arbetsnamn för en variant av processor från Intel, se Nehalem (mikroarkitektur)

Personer
Benjamin Bloomfield, brittisk diplomat
Joseph Bloomfield, amerikansk militär och politiker
Leonard Bloomfield, amerikansk lingvist
Maurice Bloomfield, amerikansk indolog och komparativ språkvetenskapsman
Michael J. Bloomfield, amerikansk astronaut
Mike Bloomfield, amerikansk gitarrist

Geografi

USA 

 Bloomfield, Indiana, countyhuvudort, Greene County, 
 Bloomfield, Kentucky, ort, Nelson County, 
 Bloomfield, Missouri, countyhuvudort, Stoddard County, 
 Bloomfield, Iowa, countyhuvudort, Davis County, 
 Bloomfield, Nebraska, Knox County, 
 Bloomfield, New Jersey, Essex County 
 Bloomfield, New York, Richmond County, 
 Bloomfield, Pennsylvania, Allegheny County, 
 Bloomfield, Kalifornien, Sonoma County, 
 Bloomfield, New Mexico, San Juan County, 
Bloomfield, Connecticut, Connecticut
Bloomfield, Michigan

Se även
Bloomfield Hills
Bloomfield Road
 Mount Bloomfield
Broomfield (olika betydelser)